Transkripce (z lat. trans + scribere přepsat, vylíčit) má několik významů:
transkripce (DNA) — v biologii: primární proces proteosyntézy, přepis genetické informace z DNA do RNA. Obrácený proces se nazývá reverzní transkripce.
transkripce (lingvistika) — v lingvistice:
 přepis fonému do jiné řeči (viz též česká fonetická transkripce)
 přepis mluveného slova do textové podoby
transkripce (hudba) — v muzikologii: přepis notového zápisu nebo jeho záznamu 

Výsledek transkripce se nazývá transkript.

Související články 
Transliterace